Хосе́ Тоньо́ла (; о датах рождения и смерти ничего не известно) — уругвайский футболист, выступавший на позиции нападающего.

Биография 
На протяжении карьеры выступал в основном за команду «Реформерс», но 1915 год провёл в составе «Пеньяроля», с которым по итогам чемпионата Уругвая занял второе место.

Как футболист клуба «Реформерс» был в составе сборной Уругвая во время чемпионата Южной Америки 1916 — первого в истории континентального первенства в истории мирового футбола. Уругвай выиграл турнир, а Тоньола сыграл в двух матчах — против сборной Бразилии (Хосе отметился забитым голом) и Аргентины.

Тоньола также был в составе сборной Уругвая на чемпионате Южной Америки 1917 года, где Уругвай сумел защитить звание сильнейшей сборной континента. Тоньола вновь стал чемпионом, но на этот раз не сыграл ни в одном матче.

Титулы 
  Вице-чемпион Уругвая (1): 1915
 Чемпион Южной Америки (2): 1916, 1917

Примечания

Литература

Ссылки 
 Профиль на zerozero
 Профиль на 11v11.com

Игроки сборной Уругвая по футболу
Футболисты Уругвая
Игроки ФК «Пеньяроль»
Игроки ФК «Реформерс»